Dilekkaya ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Agia/Dilekkaya,  Dorf im Distrikt Lefkoşa der Türkischen Republik Nordzypern
 Dilekkaya (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana